Guitarra Portuguesa – album di Carlos Paredes del 1967
Guitarra Portuguesa – album di António Chainho del 1980